Bitmap steht für 

 in der Computergrafik im Allgemeinen eine Rastergrafik (auch pixmap)
 in der Computergrafik im Speziellen ein Binärbild (binary image)
 eine gebräuchliche verkürzte Bezeichnung für das Grafikformat Windows Bitmap (BMP)